Freundschaftsbrücke respektive Brücke der Freundschaft ist der Name mehrerer Brücken, die meist zwei Länder miteinander verbinden:
 Freundschaftsbrücke (Deutschland–Frankreich) zwischen Kleinblittersdorf und Grosbliederstroff (darin auch Hinweise auf weitere gleichnamige Brücken zwischen Lothringen und dem Saarland)
 Freundschaftsbrücke (Katar–Bahrain) zwischen Katar und Bahrain
 Freundschaftsbrücke (Paraguay–Brasilien) (Ponte da Amizade, Puente de la Amistad) zwischen Paraguay und Brasilien
 Freundschaftsbrücke (China–Pakistan) zwischen der Volksrepublik China und Pakistan
 Stadtbrücke Frankfurt (Oder) zwischen Deutschland und Polen über die Oder
 Stadtbrücke (Görlitz) zwischen Deutschland und Polen über die Neiße
 Giurgiu-Russe-Freundschaftsbrücke zwischen Bulgarien und Rumänien über die Donau
 Brücke der Freundschaft Afghanistan-Usbekistan zwischen Afghanistan und Usbekistan über den Amudarja
 Thailändisch-Laotische Freundschaftsbrücken (Erste, Zweite, Dritte, Vierte) jeweils zwischen Thailand und Laos über den Mekong
 Chinesisch-koreanische Freundschaftsbrücke zwischen  der Volksrepublik China und Nordkorea über den Yalu
 Brücke der sino-nepalesischen Freundschaft zwischen der Volksrepublik China und Nepal
 Die Brücke zwischen dem polnischen und tschechischen Teil von Teschen / Český_Těšín
 Freundschaftsbrücke (Bad Radkersburg) zwischen Österreich und Slowenien

Weitere Freundschaftbrücken:
 Chinesisch-Portugiesische Freundschaftsbrücke (Ponte de Amizade) in Macau
 Thailändisch-Japanische Freundschaftsbrücke in Bangkok
 Youyi Bridge, Pakistan